Le château de Ventadour (Corrèze) est situé sur la commune de Moustier-Ventadour en Corrèze,
 Le château de Ventadour (Ardèche) est situé sur la commune de Meyras en Ardèche.